Села:
 Третяківка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Третяківка — Луганська область, Старобільський район